The Inevitable End — пятый и последний полноформатный студийный альбом норвежского электронного дуэта Röyksopp, выпущенный 7 ноября 2014 года на лейбле Dog Triumph. Свейн Берге сказал, что альбом имеет «темную энергию», Робин так описала альбом «Он печальный, но не холодный, очень теплый».

Группа объявила, что это их последний студийный альбом в традиционном смысле, добавив, что они «не собираются останавливаться на создании музыки, но The Inevitable End — последний полноформатный альбом как таковой».

Список композиций

Участники записи 
Адаптировано со списка на обложке диска The Inevitable End.

 Röyksopp — инструменты, мастеринг, производство ; вокал ; обложка
 Като Одланд — гитара 
 Уолтер Коэльо — мастеринг 
 DEF Ltd. — менеджмент
 Jamie Irrepressible — вокал 
 Man Without Country (Райан Джеймс) — вокал 
 Майк Марш — мастеринг 
 Арнау Пи — обложка
 Robyn — вокал 
 Дэвид Росси — струнные 
 Сьюзан Сандфьор — вокал ; дополнительные вокальные эффекты

Позиции в чартах

История выпуска

Примечания 

Альбомы Röyksopp
Альбомы 2014 года
Альбомы Cherrytree Records